

Кайлагун — округ у складі Східної провінції
 Кайлагун — місто, округ Кайлагун, Східна провінція